Покемон: Алмаз и жемчуг, показанный в Японии как  - десятый сезон аниме-сериала Покемон, рассказывающий о продолжении приключений протагониста Эша Кетчума, Пикачу и их спутника Брока. Мэй и Макс отбыли, и Эш и Брок встретили нового координатора по имени Доун, которая путешествует с ними через регион Синно.

Обзор 
Разделение между сезонами «Покемона» основано на порядке эпизодов в английской версии, и может не отражать актуальный производственный сезон. Номера английских эпизодов основываются на их первой трансляции в США (Cartoon Network), или в Канаде (YTV). Другие англоговорящие страны широко следуют как этому порядку, так и оригинальному японскому. Последовательность серий английской версии следует оригинальной последовательности японской версии за исключением запрещённых выпусков, которые не были переведены на английский.

Список серий

Ссылки 
 Официальный сайт Покемон в США
 Веб-сайт аниме Покемон на TV Tokyo 
 Веб-сайт Покемон: Алмаз и Жемчуг на TV Tokyo 
 Pokémon TV Anime на Pokémon JP официальном веб-сайте 

Аниме «Покемон»
Покемон: Алмаз и Жемчуг